Појам Филип IV може да се односи на:

 Филип IV Македонски, краљ Античке Македоније у III веку п. н. е.
 Филип IV (краљ Француске), краљ Француске
 Филип IV од Шпаније, краљ Шпаније и краљ Португалије